W38 peut faire référence à :
 Projections de feu d'artifice, d’après la classification internationale des maladies ;
 W39, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W39, la trente-neuvième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres